Утака:
 Утака — вид рыб, является общим названием для большой группы африканских цихлид из озера Малави.

Фамилия
 Утака, Джон (род. 1982) — нигерийский футболист.
 Утака, Питер (род. 1984) — нигерийский футболист.

См. также 
 Утако